Stora saluhallen kan åsyfta;
 Stora saluhallen i Budapest, Ungern
 Stora saluhallen i Göteborg
 Stora saluhallen i Rijeka, Kroatien